Llista d'asteroides del 128.001 al 129.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 128001–128100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 128101–128200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 128201–128300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 128301–128400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 128401–128500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 128501–128600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 128601–128700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 128701–128800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 128801–128900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 128901–129000 [ modifica]